Ла Тиснада има више значења:

 Ла Тиснада (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тиснада (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тиснада (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику